Antonino Gazzara – politico italiano
 Ben Gazzara – attore e regista statunitense
 Paolo Gazzara – regista italiano